В парному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Гана Мандлікова і Рената Томанова виграли титул, у фіналі перемігши пару Іванна Мадруга-Оссес і Адріана Вільягран-Ремі 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

 Вірджинія Рузічі /  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
 Відсутня
 Гана Мандлікова /  Рената Томанова (чемпіонки)
 Лесті Аллен /  Розалін Нідеффер (чвертьфінал)

 Джо Дьюрі /  Дебора Джеванс (2-ге коло)
 Петра Делі-Жош /  Крістіан Жоліссен (2-ге коло)
 Марджорі Блеквуд /  Пем Вайткросс (2-ге коло)
 Кім Джонс-Шефер /  Флоренца Міхай (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)